

Patronyme 

 David Burnand (1888-1975) : peintre suisse ;
 Eugène Burnand (1850-1921) : peintre suisse ;
 Jacqueline Burnand (1944- ) : personnalité politique suisse ;
 René Burnand (1882-1960) : peintre suisse.

Toponyme 

 Burnand : une commune française de Saône-et-Loire
 Château de Burnand : un château de la commune précédente
 Église Saint-Nizier de Burnand